Keith Seabrook (né le  à Delta, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 

|2004-2005 || Express de Coquitlam || LHCB ||58 ||8 ||20 ||28 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Express de Burnaby || LHCB ||57 ||10 ||24 ||34 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Pioneers de Denver || WCHA ||37 ||2 ||11 ||13 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Hitmen de Calgary || LHOu ||59 ||4 ||13 ||17 ||47 ||14 ||0 ||5 ||5 ||13
|-
|2008-2009 || Hitmen de Calgary || LHOu ||64 ||15 ||40 ||55 ||58 ||18 ||4 ||11 ||15 ||26 
|- 
|2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH ||78 ||10 ||18 ||28 ||53 ||12 ||2 ||1 ||3 ||30
|-
|rowspan=2|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH ||48 || 4|| 16|| 20||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Moose du Manitoba || LAH ||15 || 1|| 2|| 3||8 ||10 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|2011-2012 || Rampage de San Antonio || LAH ||45 || 3|| 10|| 13||12 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2011-2012 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||9 || 2|| 1|| 3||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || HC Pustertal-Val Pusteria || Série A ||18 ||8 ||10 || 18|| 18||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Thunder de Stockton || ECHL || 51 || 7 || 20 || 27 || 60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 15 || 1 || 4 || 5 || 2 || 7 || 0 || 2 || 2 || 10

Parenté dans le sport

 Son frère Brent Seabrook est également joueur professionnel de hockey sur glace.

Notes et références 

Naissance en août 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur du HC Val Pusteria
Défenseur de hockey sur glace